Le consentement est le fait de se prononcer en faveur de l'accomplissement d'un projet ou d'un acte.

Droit

Droit pénal 
 Le consentement sexuel fait référence au fait de donner son accord pour une activité sexuelle donnée.
 L'âge de consentement est une notion proche de celle de majorité sexuelle, c'est-à-dire l'âge à partir duquel un consentement peut être validement obtenu.

Droit civil 
 En droit de la famille, le consentement est le fait d'accepter un mariage ;
 En droit des obligations, le consentement est le fait de se prononcer en faveur d'un acte juridique, au sens large, et particulièrement, de toute convention, de tout contrat.
 En droit de la santé, le consentement libre et éclairé est une obligation consécutive au caractère contractuel de la relation médecin-malade.

Droit constitutionnel 
 Le principe du consentement à l'impôt exige que les impôts soient consentis par les citoyens ou par leurs représentants (article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789).

Droit de l'informatique 
 Le consentement dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Droit du Royaume-Uni 
 Consentement royal

Mode de gouvernance 
 En sociocratie : La prise de décision par consentement.

Philosophie 
 Le consentement est un concept de philosophie morale.
 En rhétorique, le consentement est un terme vieilli pour la concession, qui est un moyen d'accepter les arguments de l'adversaire, parfois de façon ironique, souvent pour les contredire.

Sociologie 
 En sociologie des médias : La Fabrication du consentement.

Notes et références